Михаи́л Петро́вич Кривоно́сов () — советский легкоатлет, серебряный призёр Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта СССР (1954).

Карьера 
На Олимпиаде в Хельсинки в 1952 году участвовал в соревновании метателей молота, но в финале не сумел сделать ни одной результативной попытки. На следующей Олимпиаде выиграл серебряную медаль, уступив лишь американцу Гарольду Коннолли.

В 1954 году выиграл чемпионат Европы, а в 1958 стал вторым на европейском первенстве.

Шесть раз устанавливал рекорд мира в метании молота и одиннадцать раз рекорд Советского Союза.

Шестикратный чемпион СССР по метанию молота, в 1953 занял второе место на чемпионате страны среди метателей диска.

В 1965 году ему было присвоено звание «Заслуженный деятель физической культуры БССР», а в 1971 году защитил диссертацию и стал кандидатом педагогических наук.

Награды 
 орден Ленина (27.04.1957)

Примечания 

Метатели молота СССР
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1952 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1956 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1956 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Заслуженные деятели физической культуры Белорусской ССР